Edmund Gosse – poeta e critico letterario britannico
 Philip Henry Gosse – naturalista britannico
 Peter Gosse – scrittore, saggista e poeta tedesco